

Прирічне — село, Денисовський район, Костанайська область
 Прирічне — село, Житікаринський район, Костанайська область
 Прирічне — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Прирічне — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Прирічне — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Прирічне — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Прирічне — село, Нижньогірський район, Автономна Республіка Крим